200 francs, ou deux-cents francs fait référence à plusieurs pièces de monnaie ou billets de banque d'une valeur de 200 francs :

Numismatique

Franc français

Billets de banque
 200 francs Noir (1847)
 200 francs Montesquieu (1981)
 200 francs Gustave Eiffel  (1995)

Franc belge

Pièces de monnaie 
Pièces commémoratives en or et argent :
 200 francs - Millénium (ville)
 200 francs - Millénium (univers)
 200 francs - Millénium (nature)

Franc suisse

Billets de banque 
 Billet de 200 francs suisse

Notes et références